Besobrasowo () ist der Name russischer Orte:

 Besobrasowo (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Besobrasowo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Besobrasowo (Tscheremissinowo), Dorf im Rajon Tscheremissinowo, Oblast Kursk
 Besobrasowo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Besobrasowo (Twer), Dorf in der Oblast Twer